Osoby o tym nazwisku:
 Jan Wilski (XVI–XVII w.) – polski szlachcic, poseł na Sejm
 Stefan Wilski (1907–1993) – polski urzędnik i dyplomata
 Teofil Wilski (ur. 1935) – polski rzymskokatolicki biskup
 Wojciech Wilski (1914–2011) – polski urzędnik i organizator życia artystycznego
 Zbigniew Wilski (1934–1995) – polski teatrolog
 Zbigniew Aleksander Wilski (1900–1991) – polski działacz łowiecki